

Littérature

Poésie 

 L'Enfant est un poème de Victor Hugo du recueil de poèmes Les Orientales.

Roman 

 L'Enfant est un roman français de Jules Vallès paru initialement en 1879, et intégré  avec Le Bachelier (1881) et L'Insurgé (1886) pour former une trilogie sous le titre générique de Jacques Vingtras.

Nouvelle 

 L'Enfant est une nouvelle de Guy de Maupassant publiée en 1882 ;
 L'Enfant est une nouvelle de Guy de Maupassant publiée en 1883.

Cinéma 

 L'Enfant est un film muet français réalisé par Louis Feuillade sorti en 1909 ;
 L'Enfant est un film de Claude Santelli sorti en 1985 ;
 L'Enfant est un film belge de Jean-Pierre et Luc Dardenne sorti en 2005, Palme d'or au festival de Cannes 2005 ;
 L'Enfant, film franco-portugais de 2022.

Chanson 

 L'Enfant est un single de Jeanne Mas sorti en 1986.

Voir aussi 

 Famille L'Enfant